Philippe Starck (n. 1949) – architetto e designer francese
 Edel & Starck – serie televisiva tedesca
 Johann August von Starck – teologo, presbitero luteranoe massone tedesco